McKenna steht für:
 McKenna (Clan), irischer Clan

McKenna bzw. Mckenna ist der Familienname folgender Personen:
 Alex McKenna (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Aline Brosh McKenna (* 1967), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Barney McKenna (1939–2012), irischer Musiker
 Catherine McKenna (* 1971), kanadische liberale Politikerin
 Charlene McKenna (1984), irische Schauspielerin
 Chris McKenna, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Chris McKenna (Schauspieler) (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

 Dave McKenna (1930–2008), US-amerikanischer Jazzpianist
 David McKenna (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Declan McKenna (* 1998), englischer Singer-Songwriter
 Frank McKenna (* 1948), kanadischer Politiker
 James Andrew Joseph McKenna (1862–1919), kanadischer Politiker
 John McKenna (1855–1936), englischer Fußballtrainer
 Joseph McKenna (1843–1926), US-amerikanischer Jurist, Richter und Politiker
 Juan Mackenna (1771–1814), irisch-chilenischer Militär, Teilnehmer am chilenischen Unabhängigkeitskrieg
 Juliet E. McKenna (* 1965), britische Schriftstellerin

 Larry McKenna, US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Lori McKenna (* 1968), US-amerikanische Folkmusikerin
 Malcolm McKenna (1930–2008), US-amerikanischer Paläontologe
 María Fernanda Mackenna (* 1986), chilenische Leichtathletin
 Megan McKenna (* 1992), britische Singer-Songwriterin
 Michael Joseph McKenna (* 1951), australischer Geistlicher, Bischof von Bathurst
 Mike McKenna (* 1983), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Patricia McKenna (* 1957), irische Politikerin (Green Party)
 Paul McKenna (* 1963), englischer Hypnotiseur
 Paul McKenna (Fußballspieler) (* 1977), englischer Fußballspieler
 Paul Joseph McKenna (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip Mowry  McKenna (1897–1969), US-amerikanischer Metallurg und Unternehmer
 Rebecca McKenna (* 2001), nordirische Fußballspielerin
 Reginald McKenna (1863–1943), britischer Staatsmann und Bankier
 Richard McKenna (1913–1964), US-amerikanischer Schriftsteller und Seemann

 Rosemary McKenna (* 1941), schottische Politikerin
 Scott McKenna (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Sean McKenna (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Siobhán McKenna (1922–1986), irische Schauspielerin

 Steve McKenna (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 T. P. McKenna (Thomas Patrick McKenna;  1929–2011), irischer Schauspieler
 Terence McKenna (1946–2000), US-amerikanischer Ethnopharmakologe
 Virginia McKenna (* 1931), britische Schauspielerin